Cette page affiche les résultats détaillés de  l'Euro 2016 à partir des huitièmes de finale jusqu'à la finale.

Tableau final

Huitièmes de finale

Suisse - Pologne

Pays de Galles - Irlande du Nord

Croatie - Portugal

France - Irlande

Allemagne - Slovaquie

Hongrie - Belgique

Italie - Espagne

Angleterre - Islande

Quarts de finale

Pologne - Portugal

Pays de Galles - Belgique

Allemagne - Italie

France - Islande

Demi-finales

Portugal - Pays de Galles

Allemagne - France

Finale

Portugal-France

Notes et références 

Championnat d'Europe de football 2016